Kurzach ist ein geographischer Name:

 Kurzach (Spiegelberg), Weiler im Ortsteil Nassach, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kurzach (Bottwar), linker Zufluss der Bottwar bei Gronach, Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Kurzbach